Andrea Gardini – pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
 Elisabetta Gardini – attrice e politica italiana
 Fausto Gardini – tennista italiano
 Giovanni Gardini – dirigente sportivo italiano
 Maria Pia Gardini – imprenditrice italiana
 Mario Gardini – calciatore italiano
 Nicola Gardini – scrittore e traduttore italiano
 Raul Gardini – imprenditore italiano
 Renato Gardini – calciatore italiano, di ruolo attaccante.
 Renato Gardini – lottatore italiano